Thomas Grace har flere betydninger:

 Thomas Grace (biskop)
 Thomas Grace (Alias)